

Жінки 
 Подобна Євгенія Володимирівна (* 1989) — українська журналістка, воєнна кореспондентка. Лауреатка Шевченківської премії 2020 року.

Чоловіки 
 Подобний Владислав Володимирович (1997—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.